Сопь-Ю может означать:
 Сопью (приток Вычегды) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Сопь-Ю (приток Сысолы) — река в РФ, протекает в Республике Коми.